Лавассааре () — до жовтня 2013 року волость в Естонії у складі повіту Пярнумаа.
 Лавассааре () — містечко в Естонії, у волості Аудру повіту Пярнумаа.